Jelena Wjatscheslawowna Timina (; * 8. Mai 1969 in Moskau) ist eine ehemalige russische und später niederländische Tischtennisspielerin. Sie holte bei der Mannschafts-Europameisterschaft dreimal den Titel.

Werdegang 
Timina spielte zunächst für ihr Heimatland Russland. Um 2005 nahm sie – ebenso wie ihre Schwester Yana – die niederländische Staatsbürgerschaft an und trat danach international für die Niederlande auf. 2007 wechselte sie vom niederländischen Verein Den Helder als Spielertrainerin in die deutsche Bundesliga zum TuS Bad Driburg. nach einem Zwischenspiel in der französischen 1. Liga bei SA Souche Niort schloss sie sich 2013 dem TTK Anröchte (2. Bundesliga) an.

Erfolge 
1983 kam Timina zusammen mit Jelena Komrakowa bei der Europameisterschaft der Jugend ins Doppel-Endspiel. Von 1989 bis heute (2010) nahm sie sieben Mal an Europa- und neun Mal an Weltmeisterschaften teil. Zudem qualifizierte sie sich drei Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. 

Bei den Europameisterschaften kam sie im Doppel zwei Mal ins Endspiel, nämlich 1990 und 1994 jeweils mit Irina Palina. Gold holte sie 1994 mit der russischen Damenmannschaft sowie 2008, 2009 und 2010 mit dem niederländischen Team. Bei den Olympischen Sommerspielen 1992 und 1996 erreichte sie im Doppel das Viertelfinale.

Wegen ihrer Erfolge wurde sie 1995 mit dem Titel Verdienter Meister des Sports geehrt.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Europameisterschaften der Erwachsenen (abgerufen am 11. Januar 2016)
  (abgerufen am 5. August 2011)

Olympiateilnehmer (GUS)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (Niederlande)
Sowjetbürger
Russe
Niederländer
Geboren 1969
Frau